

Persone
Christian Marquand – regista, attore e sceneggiatore francese
John P. Marquand – scrittore statunitense
Nadine Marquand – regista e sceneggiatrice francese
Richard Marquand – montatore gallese
Ross Marquand – attore statunitense
Serge Marquand – attore e produttore cinematografico francese
Tina Marquand – attrice statunitense

Altro
Marquand – comune statunitense in Missouri